Вениамин (Венедикт) Петрович Нечаев (,  — , ) — советский артист эстрады, киноактёр и куплетист, заслуженный артист РСФСР (1961). Наиболее известен по эстрадному дуэту куплетистов «Рудаков и Нечаев».

Биография 
Вениамин Петрович Нечаев родился 20 марта 1915 года в Ново-Николаевске (ныне Новосибирск).

Окончил музыкальное училище по классу гитары. В 1938 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов-инструменталистов. Перед войной работал в оркестре Новосибирского радиокомитета.

Служил в Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. Во время службы на Дальнем Востоке познакомился с Павлом Рудаковым, с которым они стали вместе выступать и получили известность как дуэт «Рудаков и Нечаев».

В 1962 году знаменитый дуэт распался, затем Нечаев какое-то время работал вместе с артистом эстрады Германом Орловым, после чего начал выступать в качестве конферансье в созданном им эстрадном ансамбле.

Как актёр снялся в двух фильмах и в ранних новогодних «Голубых огоньках».

Умер 15 августа 1987 года. Похоронен на Ново-Волковском кладбище Ленинграда.

Фильмография 
 1958 — Не имей 100 рублей… — главный режиссёр театра
 1979 — Москва слезам не верит — камео

Источники 
 Нечаев Вениамин Петрович // Эстрада России, XX век: энциклопедия / Отв. ред. Е. Д. Уварова. — Москва: ОЛМА-Пресс, 2004. — 861 с. — стр. 585.

Конферансье
Куплетисты
Похороненные на Ново-Волковском кладбище